Vasco da Gama se referă în general la numele faimosului explorator portughez (1469 - 1524). 

Vasco da Gama se mai poate referi la:

Locuri  

 Vasco da Gama (oraș), oraș în Goa, India; 
 Craterul Vasco da Gama, crater de pe Lună; 
 Vasco da Gama, cartier al orașului Rio de Janeiro, Brazilia.

Lucruri  

 Vasco da Gama (pod), pod peste estuarul râului Tagus, aflat în apropierea orașului Lisabona, Portugalia. 
 Vasco da Gama Tower, în Lisabona, Portugalia. 
 Vasco da Gama (dragă), tip de dragă folosită la excavarea în apă. 
 Vasco da Gama (fregată), clasă de fregate.

Cluburi sportive  

 Club de Regatas Vasco da Gama, club sportiv din Rio de Janeiro, Brazilia; 
 Vasco da Gama (Acre), club sportiv din Rio Branco, Acre, Brazilia; 
 Vasco da Gama (Santos), club sportiv din Santos, São Paulo, Brazilia; 
 Vasco Sports Club, club sportiv din Goa, India.